Halichondrida är en ordning av svampdjur. Halichondrida ingår i klassen horn- och kiselsvampar, fylumet svampdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar ordningen Halichondrida 654 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Horn- och kiselsvampar
Halichondrida